Cheng Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhen Shui (vattendrag i Kina, lat 24,78, long 113,58), Guangdong, 
 Zheng Shui, vattendrag, Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar